L'expression jour du Seigneur peut désigner :
 le dimanche ;
 le Jour du jugement (ou Jugement dernier) ;
 Le Jour du Seigneur, une émission de télévision française produite depuis les années 1950 et actuellement diffusée sur France 2.

Le mot Seigneur fait référence à Dieu.